

Geografia  
 Miano – quartiere della periferia nord di Napoli
 Miano – frazione di Teramo
 Miano – frazione di Medesano in provincia di Parma
 Miano – frazione di Corniglio in provincia di Parma

Persone 
 Francesco Miano-Petta (1979) – wrestler italiano
 Laura Miano (1959) – ex velocista italiana
 Léonora Miano (1973) – scrittrice camerunese
 Paolo Miano (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro 
 Miano – stazione della metropolitana di Napoli, in costruzione